Olpp ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald E. Olpp (1882–1949), US-amerikanischer Politiker
 Gottlieb Olpp (1872–1950), deutscher Tropenmediziner